Julia Glushko era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis Latrobe City Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Casey Dellacqua che ha battuto in finale Sacha Jones 7–5, 7–6(8–6).

Teste di serie

 Casey Dellacqua (campionessa)
 Olivia Rogowska (semifinali)
 Isabella Holland (semifinali)
 Sacha Jones (finale)

  Misa Eguchi (primo turno) 
  Arina Rodionova (secondo turno)
  Emily Webley-Smith (primo turno)
  Akiko Ōmae (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Latrobe City Tennis International 2011